Futebol Clube do Porto – squadra sportiva di calcio della polisportiva Futebol Clube do Porto
 Futebol Clube do Porto B – seconda squadra sportiva di calcio della polisportiva Futebol Clube do Porto
 Futebol Clube do Porto – squadra sportiva di hockey su pista della polisportiva Futebol Clube do Porto
 Futebol Clube do Porto – squadra sportiva di pallacanestro della polisportiva Futebol Clube do Porto
 Futebol Clube do Porto – squadra sportiva di pallamano della polisportiva Futebol Clube do Porto